Лабок има више значења:
 Лабок
 Округ Лабок (Тексас)
 Лабок (Тексас)